Gli astrapoteri (Astrapotheria) sono un gruppo di mammiferi erbivori vissuti dal Paleocene (60 milioni di anni fa) al Miocene (circa 10 milioni di anni fa) in America meridionale.

Falsi tapiri
Questi strani animali, che potevano raggiungere le dimensioni di un rinoceronte, possedevano in generale un corpo allungato e pesante, sorretto da zampe stranamente snelle e fornite di "mani" e "piedi" decisamente piccoli, quasi sproporzionati. La testa, retta da un collo relativamente sottile, era grossa e pesante. La caratteristica più vistosa doveva essere una corta proboscide (la cui presenza è determinata dalle ossa nasali fortemente arretrate) che faceva assomigliare gli astrapoteri a dei tapiri.

Un'altra caratteristica riguardava i canini allungatissimi, a forma di zanne. La mandibola, inoltre, era stranamente più lunga della mascella. Nel complesso, gli astrapoteri dovevano ricordare un piccolo elefante, o un tapiro molto grosso. In realtà, le parentele di questi animali vanno ricercate in altri gruppi di mammiferi erbivori endemici del Sudamerica, come i piroteri. Il continente, fino al Miocene superiore, era difatti un'isola; questo permise ad alcuni gruppi di mammiferi "aberranti" di svilupparsi in totale isolamento, fino a produrre notevoli esempi di evoluzione convergente con altri mammiferi viventi in altre parti del mondo.

Evoluzione
L'evoluzione degli astrapoteri non è chiara, ma sembra che alcune forme primitive del Paleocene e dell'Eocene, come Eoastrapostylops e Trigonostylops (noto principalmente per il cranio) possano essere ricollegate a questo gruppo. Questi animali di dimensioni relativamente modeste (lunghi circa 1,5 metri) in breve tempo potrebbero aver dato origine ad astrapoteri più evoluti, specializzati e grandi: il genere Astrapotherium, l'ultimo del suo gruppo, doveva raggiungere la lunghezza di 2,5 - 3 metri. Altri animali simili includono Granastrapotherium, Parastrapotherium, Xenastrapotherium, Uruguaytherium e Astraponotus dal muso insolitamente corto.

Di seguito è mostrato un cladogramma che mostra le relazioni filogenetiche dei vari astrapoteri, tratto dal lavoro di Vallejo-Pareja e colleghi (2015):

Bibliografia
M. C. Vallejo-Pareja, J. D. Carrillo, J. W. Moreno-Bernal, M. Pardo-Jaramillo, D. F. Rodriguez-Gonzalez and J. Muñoz-Duran (2015). "Hilarcotherium castanedaii, gen. et sp. nov., a new Miocene astrapothere (Mammalia, Astrapotheriidae) from the Upper Magdalena Valley, Colombia" (PDF). Journal of Vertebrate Paleontology. 35 (2): e903960. doi:10.1080/02724634.2014.903960.

Altri progetti

Collegamenti esterni